Курт Ба́кеберг (, 2 августа 1894, Люнебург — 14 января 1966) — немецкий ботаник, известный как коллекционер и систематик кактусов.

Путь в науке 
Учился в  в Люнебурге.

Будучи личным учеником Альберта Фрича как в систематике семейства кактусовых, так и его последователем в области полевого сбора растений, буквально по стопам своего учителя Курт Бакеберг отправился к новым южноамериканским ареалам, где смог открыть немало боливийских, аргентинских, перуанских, а наконец, и чилийских видов. Все первые путешествия Бакеберга с научными целями по Центральной и Южной Америке проходили по маршрутам Альберта Фрича.

Опубликовал большое количество книг о кактусах, в их числе шеститомную «Die Cactaceae: Handbuch der Kakteenkunde veröffentlicht» (1958—1962) и «Das Kakteenlexikon» (первое издание — 1966; позднее многократно переиздавалось и пополнялось). В своих исследованиях семейства кактусовых Курт Бакеберг существенно развил и доработал систематику своего учителя (так называемая система Фрича-Шелле), основанную на микроскопическом изучении структуры семян, а также на объективных данных о положении и строении вегетативных точек роста.

Бакеберг собрал и описал множество новых видов кактусов, определил несколько новых родов (однако, впоследствии в научном мире была произведена критическая переоценка его вклада). Одним из верных последователей систематики кактусовых Бакеберга был Вальтер Хаге, глава старейшей фирмы по выращиванию суккулентов в Европе и автор популярных книг. Он продолжал придерживаться системы Бакеберга уже и после её серьёзной ревизии в профессиональном сообществе.

Растения, названные в честь Бакеберга

Роды

Виды

Примечания

Печатные труды 
 Kakteenjagd zwischen Texas und Patagonien, 1930
 Stachlige Wildnis, 1942
 Wunderwelt Kakteen, 1961 241c.
 Das Kakteenlexikon: Enumeratio diagnostica cactacearum, 1966 741с.

Литература 
 Kej Hielscher, Renate Hücking: In stacheliger Wildnis. // Pflanzenjäger. In fernen Welten auf der Suche nach dem Paradies. Piper, 2002, ISBN 3-492-04424-7
 Erich Götz, Gerhard Gröner: Kakteen. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 2000, ISBN 3-8001-6674-7
 Edward F. Anderson: Das große Kakteen-Lexikon. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 2005, ISBN 3-8001-4573-1

Ссылки 
 Труды Курта Бакеберга и литература о нём в Deutschen Nationalbibliothek
 Биография и фотографии в Mexikon

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии